Esterson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Aaron Esterson (1923-1999), psychiatre britannique
Bill Esterson (né en 1966), homme politique travailliste britannique

Homonymie de patronyme